Франко Трабаттони (, род. 13 мая 1956) — итальянский шахматист, мастер ФИДЕ.

Бронзовый призёр чемпионата Италии 1977 г.

В составе сборной Италии участник шахматной олимпиады 1980 г. и командного чемпионата мира среди студентов 1981 г.

Участник юниорского чемпионата Европы 1975 / 76 гг.

Участник нескольких сильных по составу международных турниров, в том числе традиционных новогодних турниров в Реджо-Эмилии.

С середины 1980-х гг. выступает преимущественно в опен-турнирах и внутренних командных соревнованиях.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Франко Трабаттони на шахматных олимпиадах
 Выступления Франко Трабаттони на чемпионатах Европы среди юниоров
 Выступления Франко Трабаттони в командных чемпионатах мира среди юношей до 26 лет
 Выступления Франко Трабаттони в Кубках европейских клубов
 Выступления Франко Трабаттони в командных чемпионатах Европейского экономического сообщества

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам